Kasel steht für:

 Kasel (liturgische Kleidung), ein liturgisches Gewand
 Kasel (bei Trier), ein Weinort im Ruwertal bei Trier
 Kasel (Kasel-Golzig), Ortsteil der Gemeinde Kasel-Golzig in Brandenburg

Personen mit dem Nachnamen Kasel:
 Hellmut Kasel (1906–1986), deutscher Architekt
 Jean Jacques Kasel (* 1960), Professor für Orgelspiel und Konzertorganist

Siehe auch:
 Kaselbach, Gewässername
 Casel
 Kassel (Begriffsklärung)